

Patronyme 

 Alejandro Serna (né en 1984), coureur cycliste colombien ;
 Assumpta Serna (née en 1957), actrice espagnole ;
 Jesús de la Serna (1926-2013), journaliste espagnol ;
 José de la Serna (1770-1832), général espagnol ;
 Juan Pérez de la Serna (1573 - 1631) ;
 Ignasi Candela Serna (1987-), homme politique espagnol ;
 Ismael de la Serna (1898-1968), peintre espagnol;
 Magüi Serna (née en 1979), joueuse de tennis espagnole ;
 Mauricio Serna (né en 1968), footballeur international colombien ;
 Mauricio de la Serna (1902-1986), réalisateur mexicain ;
 Pierre Serna (né en 1963), historien français ;
 Ramón Gómez de la Serna (1888-1963), écrivain espagnol.
 Serna, dessinateur de bande dessinée dans les années 60, notamment pour les revues de la SPE.

Toponymes 
 Serna, localité du Népal.

Homonymie de patronyme
Patronyme hispanique